Playa de la Arena hace referencia a varios artículos:

Lugares en España
 Playa de la Arena (Vizcaya), municipios de Muskiz y Ciérvana;
 Playa de la Arena (Santiago del Teide), municipio de Santiago del Teide, Tenerife;
 Playa La Arena (Tacoronte), municipio de Tacoronte, Tenerife;
 Playa de la Arena (Cantabria), en el municipio de Arnuero (Cantabria), con dos zonas: La Arena / Los Nudistas y La Arena / El Arenal.